Langsø kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Langsø (Norddjurs), sjö, 
 Langsø (Syddjurs), sjö, 
 Grane Langsø, sjö, 
 Langsø (Oksbøl), sjö, 
 Salten Langsø, sjö, 
 Silkeborg Langsø, sjö, 
 Tjele Langsø, sjö,